Camerarius (latin), kan have følgende betydninger:

 Kammermester – var en embedsmand, der havde ansvar for de kongelige finanser
 Kæmner – en ældre stillingsbetegnelse for den daglige leder af en kommunes administration
 Tøjmester (kloster) – en tøjmester i et kloster